Бобилье:

 Бобилье, Этьенн (1798—1840) — французский математик.
 Бобилье — маленький ударный кратер в юго-западной части моря Ясности на видимой стороне Луны.